Кубок наследия Великобритании NXT () — второстепенная награда на подготовительной площадке NXT UK, кубок созданный и продвигаемый WWE. Был представлен 10 сентября 2020 года, имеет переходящий статус и защищается как любой другой титул. У кубка есть свои правила: правила британских раундов, которые обязательны для всех матчей за награду.

Победителем и первым обладателем кубка стал А-Кид победивший в турнире который проходил с 1 октября по 26 ноября 2020 года. Действующий обладатель — Ноам Дар который удерживает трофей в первый раз.

История создания 

10 сентября 2020 года WWE объявила о том, что возобновляют выступления своего Британского бренда после вынужденного перерыва в производстве с марта, из-за пандемии COVID-19. Вместе с возобновлением выступлений WWE объявили о проведении турнира за новый кубок наследия Великобритании NXT, который определит первого обладателя трофея.

Первые семь участников турнира из восьми были названы во время первоначального объявления: Флэш Морган Вебстер, Ноам Дар, Александр Вулф, А-Кид, Дейв Мастиф, Трент Севен, и Джозеф Коннерс. Восьмой участник был определен на эпизоде NXT UK 1 октября в матче с «тройной угрозой», в котором Кенни Уильямс победил Эштона Смита и Амира Джордана, тем самым став восьмым, последним участником турнира. Сам турнир также начался 1 октября и проходил на последующих семи эпизодах NXT UK. Финал состоялся 26 ноября, на котором А-Кид победил Трента Севена, став первым обладателем трофея.

В отличие от других наград в WWE и (рестлинга в целом) представленных титульными поясами, кубок наследия Великобритании NXT представлен кубковым трофеем. Кубок имеет переходящий статус и защищается так же, как и любой другой чемпионат. У кубка есть свои правила правила британских раундов, которые обязательны для всех матчей за награду.

Правила британских раундов 
 Матчи состоят из шести трехминутных раундов с 20-секундными перерывами между каждым раундом.
 Нужно одержать две победы из трёх
 Победу можно одержать при фиксации болевого, при удержании или по отсчёту.
 При фиксации поражения сопернику, победитель получает первую победу из нужных двух.
 Матч заканчивается, как только рестлер выиграл два раунда.
 В случае дисквалификации или нокаута матч немедленно заканчивается, без необходимости победы в двух раундах.
 Как только все шесть раундов завершены, победителем матча становится тот кто выиграл большее количество раундов.

Турнирные таблицы

Турнирная таблица за кубок наследия Великобритании 

Турнир за кубок наследия Великобритании, финал которого состоялся 26 ноября 2020 года. Турнир проводился для выявления первого обладателя кубока наследия.

  Пит Данн был специальным приглашенным рефери.

Турнирная таблица за первое претендентство, за кубок наследия Великобритании 

Турнир за первое претендентство, за кубок наследия Великобритании NXT.

История кубка

Действующий обладатель кубка наследия Великобритании 
На    года действующий обладатель кубка является — Ноам Дар, который держит трофей. в первый раз.

Список обладателей 
По состоянию на    года кубком владело трое победителей.

|}

По количеству дней владения кубком 

На   года

|-
| 1 || А-Кид || 1 || 175 || 174

|-
| 2 || Тайлер Бэйт || 1 || 161 || 160

|-style="background: #ffdead;"
| 3 || Ноам Дар || 1 || + || +

|}

См. также 
 Список действующих чемпионов WWE

Чемпионские титулы NXT UK
 Чемпионат Соединенного Королевства NXT
 Чемпионат Соединённого Королевства NXT среди женщин
 Командное чемпионство Соединённого Королевства NXT

Второстепенные титулы на брендах
 Чемпионат Соединённых Штатов WWE
 Интерконтинентальный чемпион WWE
 Североамериканский чемпион NXT

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История кубка на официальном сайте WWE
 Официальный сайт WWE

Чемпионские титулы WWE
Награды, появившиеся в 2020 году